Kilmory Castle ist der Name zweier Gebäude in der schottischen Verwaltungseinheit Argyll and Bute:
 Kilmory Castle (Argyll), ein Landhaus in der ehemaligen Grafschaft Argyll
 Kilmory Castle (Bute), eine Burgruine auf der Isle of Bute